Луций Эмилий Мамерцин ():
 Луций Эмилий Мамерцин (военный трибун 391 года до н. э.)
 Луций Эмилий Мамерцин (консул 366 года до н. э.), сын предыдущего
 Луций Эмилий Мамерцин (начальник конницы), сын предыдущего
 Луций Эмилий Мамерцин Привернат, сын предыдущего

См. также 
 Луций Эмилий Мамерк